El término Conservatorio Nacional de Música se refiere, en esta enciclopedia:

al Conservatorio Nacional de Música (Argentina);
al Conservatorio Nacional de Música (Bolivia);
al Conservatorio Nacional de Música (Chile);
al Conservatorio Nacional de Música (Guatemala);
al Conservatorio Nacional de Música (Líbano),
al Conservatorio Nacional de Música (México);
al Conservatorio Nacional de Música (Perú);
al Conservatorio Nacional de Música (República Dominicana);
al Conservatorio Nacional de Música (Túnez),
al Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta (Venezuela).